Mario Manfredi – calciatore italiano
 Mario Manfredi – neurologo italiano
 Mario Manfredi – politico italiano